Верхнеуфалейский городской округ — муниципальное образование в составе Челябинской области Российской Федерации. Административный центр — город Верхний Уфалей.

Соответствует административно-территориальной единице город областного подчинения Верхний Уфалей (не входящей в состав районов).

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» муниципальное образование включено в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением».

История 
Границы городского округа были установлены законом Челябинской области «О статусе и границах Верхнеуфалейского городского округа» № 264-ЗО от 26 августа 2004 года.

География 
Городской округ расположен в северной части Челябинской области. Общая площадь земельного фонда в административных границах городского округа составляет 161 308 га. Основная часть земель городского округа 160 368 га, или 99,4 % всей территории находится в государственной и муниципальной собственности. Площадь земель, которая находится в собственности граждан, составляет 662 га. В собственности юридических лиц находится 278 га.

Население

Состав городского округа

Руководители местного самоуправления 
 Глава Верхнеуфалейского городского округа
 Тарасов Сергей Николаевич.
 Председатель собрания депутатов Верхнеуфалейского городского округа
 Сергей Анатольевич Ханин.

Примечания 

Верхнеуфалейский городской округ